Le Betar est un mouvement sioniste révisionniste de la jeunesse juive.
 Betar en Judée fut une forteresse symbole de la résistance juive contre les Romains au  de l'ère chrétienne.
 Betar Illit est une nouvelle ville en banlieue de Jérusalem.
 Mevo Betar un moshav shitufi en banlieue de Jérusalem.
 Le Betar Jérusalem est aussi un club de football, historiquement lié au mouvement politique, même si les liens ont depuis été rompus. Le club fut entraîné par Luis Fernandez lors de la saison 2005-2006.
 La Betar Naval Academy, école navale juive établie à Civitavecchia en Italie en 1934.